Арха́нгел ( от  — «главный» +  — «вестник, посланец, ангел») — в христианском вероучении одна из высших категорий (чинов) ангелов. В системе ангельской иерархии Псевдо-Дионисия Ареопагита это восьмой из девяти чинов ангельских. В канонических книгах Библии архангелом непосредственно назван только лишь Михаил (Послание Иуды:9), но, согласно традициям Церкви, архангелов восемь.

В Православной церкви встречается упоминание о восьми архангелах: Михаиле, Гаврииле, Рафаиле, Урииле, Салафииле, Иегудииле, Варахииле и Иеремииле. Известны также: Сихаил, Задкиил, Самуил, Иофиил и множество других.

Празднование Собора архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных совершается в Православной церкви . Его установление связывают с решением Лаодикийского собора, бывшим за несколько лет до Первого Вселенского собора и осудившим как еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира.

Классификации 
Согласно книге «О небесной иерархии» Дионисия Ареопагита (V — нач. VI вв), архангел — название второго чина в третьем, низшем лике ангельской иерархии (1-й чин — ангелы, 2-й — архангелы, 3-й — начала). Имена семи архангелов и их функции приведены в XX главе (абзаце) эфиопского апокрифа «книга Еноха» (II век до н. э.):

Вероятно, семь Архангелов «Книги Еноха» соответствуют семи Амеша Спента зороастрийского пантеона и семи планетным духам вавилонян. Согласно мистическим преданиям иудаизма, каждый архангел соединён с одной из планет. Семь Архангелов в качестве начальников над мириадами ангелов (небесного воинства) называются также в христианской традиции архистратигами.

Семь ангелов упоминается также в книге Товит: «Я — Рафаил, один из семи святых ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред Славу Святого» (12,15). И в Апокалипсисе: «семь звезд суть Ангелы семи церквей» (1,20).

Учение о соборе семи Архангелов с конкретными именами: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил, — появляется в средневековье в XV веке, это описание сделал францисканский португальский монах Амадей Мендеш да Силва (Амадей Португальский, †1482), имена он узнал из собственного откровения. В средние века появляется культ семи ангелов в Католической Церкви и строятся храмы в Риме, затем в Неаполе. До конца XVII века этого учения о соборе из 7 архангелов с конкретными именами в Православии, как в иконографии, так и в агиографии (Великие Четьи-Минеи свт. Макария XVI века, Жития святых Тулупова середина XVII века) — нет. Учение с именами из откровения Амадея Португальского внесено в жития святых Димитрия Ростовского под числом 26 марта в издании 1700 года. В самой Католической церкви учение о семи ангелах, с конкретными именами, было отвергнуто и возвратились к поклонению только трех ангелов: Михаила, Гавриила и Рафаила, только к тем именам, которые разрешил почитать Римский собор 745 года при папе Захарии. Только эти три имени есть в канонических книгах Библии. Римский собор 745 года определил:  («Но мы, как нас учит святое апостольское служение и дает Божественная власть, не знаем более чем трех имен ангелов, то есть Михаил, Гавриил, Рафаил: иначе тайна бытия имен ангелов и демонов была бы открыта»).

Имён Варахиил и Иегудиил нет в Священном Предании Церкви, эти имена из откровения Амадея Португальского. Первое имя, Варахиил, встречается ещё в иудейском апокрифе в «Книге Небесных дворцов» («Третьей книге Еноха») (между II и VIII/IX вв.) — 14, 17 глава: «Баракиэл (Варахиил), который управляет молнией», но Иегудиил — имя, которое не встречается вообще нигде, кроме «откровения» Амадея.

Если верить исключительно словам Библии, то Михаил — архангел, Гавриил — ангел (согласно православной гимнографии — архангел), Рафаил — ангел. Согласно «Третьей книге Ездры», Уриил — является ангелом (не архангелом или херувимом или серафимом), а Иеремиил — архангелом.

В русской старообрядческой традиции, в праздник Небесных Сил Бесплотных (8/21 ноября) называются имена еще двух архангелов — Гефаил и Тахиил. Первый считается «возжигателем» любви к Богу, второй — помощником и защитителем от бед и напастей. Этих имён нет в Библии. Происхождение их установить трудно.

В каббале раскрывается соответствие иерархии ангелов, праотцов и сфирот:
Михаил — Авраам — хесед,
Гавриил — Исаак — гвура,
Рафаил — Иаков — тиферет.

Архангелы

Михаил 

Архангел Михаил (, Михаэ́ль — «Кто как Бог»; ) — главный архангел, являющийся одним из самых почитаемых библейских персонажей.

Имя Михаила упомянуто несколько раз в конце Книги пророка Даниила:
 «Но князь царства Персидского стоял против меня двадцать один день; но вот, Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских» ().
 «Впрочем я возвещу тебе, что начертано в истинном писании; и нет никого, кто поддерживал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего» ().
 А также в пророчестве о Страшном Суде и роли в нём архангела Михаила:

Христианская традиция также отождествляет с действиями архангела Михаила следующие упоминания ангелов, не названных по имени:
 явление Валааму: «и стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему» ();
 явление Иисусу Навину: «и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч» и далее он называется Вождь воинства Господня ();
 уничтожение 185 тысяч воинов ассирийского царя Сеннахирима ();
 спасение трех отроков в пещи огненной: «благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и избавил рабов Своих» ().

В книге «Руководство к написанию икон святых угодников» говорится о том, что святой Архангел Михаил «изображается попирающим (топчущим ногами) Люцифера и, как победитель, держащим в левой руке на груди зелёную финиковую ветвь, а в правой руке копье, на верху коего белая хоругвь, с изображением красного креста, в ознаменование победы Креста над диаволом».
Он первый восстал против люцифера (сатаны), когда сей восстал против Вседержителя. Известно, чем закончилась эта война, низвержением денницы (сатаны) с неба. С тех пор Архангел Михаил не перестает ратоборствовать за славу Творца и Господа всяческих, за дело спасения рода человеческого, за церковь и чад её.

Посему для тех, кои украшаются именем первого из Архангелов, всего приличнее отличаться ревностью к славе Божией, верностью Царю Небесному и царям земным, всегдашнею войной против порока и нечестия, постоянным смирением и самоотвержением.

Празднование в православной церкви 21 ноября (8 ноября по старому стилю) и 19 сентября (6 сентября по старому стилю) в воспоминание чуда архангела Михаила в Хонех (Колоссах); в католической — 8 мая и 29 сентября.

Гавриил 

Архангел Гавриил ( — сила Божия) Упоминается в следующих библейских книгах:  и .

В Библии называется ангелом, но в предании христианской церкви выступает как архангел — один из высших ангелов. В Ветхом и Новом Заветах является, как носитель радостных благовестий. Священнику Захарии он возвещает в храме, при возношении курения, о рождении Иоанна Крестителя, Деве Марии в Назарете — о рождении Иисуса Христа. Считается ангелом-хранителем избранного народа. Каббалисты считают его учителем патриарха Иосифа. По учению мусульман — от него пророк Мухаммед получил свои откровения. На иконах изображается со свечой и зеркалом из ясписа в знамение того, что пути Божии до времени не бывают ясны, но постигаются через время путём изучения слова Божия и послушания голосу совести.

Память архангела Гавриила совершается в Православной церкви 26 марта и 13 июля (по юлианскому календарю).

Архангел Гавриил, как поясняется в «Руководстве к написанию икон», «изображается держащим в правой руке фонарь с зажженною внутри свечою, а в левой каменное зерцало». Это зеркало из зелёного ясписа (яшмы) с чёрными и белыми пятнами на нём, освещаемое светом истины, отражает хорошие и дурные дела народов, возвещает людям тайны Божия домостроительства, спасения человечества.

Рафаил 

Архангел Рафаил (, Рэфа́эль — «исцелил Господь»). Упоминается в книге Товита (3:16; 12:12-15). Рафаил по-арамейски означает «Исцеление Божие» или «Врачевание Божие». Согласно еврейскому мидрашу, Рафаил вылечил боль, которую испытывал Авраам после того, как сделал себе обрезание. В исламе архангел Рафаил — тот, кто возвестит Судный день.

В «Руководстве к написанию икон» сообщается, что: «архангел Рафаил, врач недугов человеческих: изображается держащим в левой руке сосуд (алавастр) с врачебными средствами (лекарством), а в правой стручец, то есть остриженное птичье перо для помазывания ран».

Варахиил 

Архангел Варахиил (благословение Божие) — в Библии не упоминается, известен только из «откровения» Амадея Португальского.

В книге «Руководство к писанию икон» о нём сообщается: «Святый Архангел Варахиил, раздаятель благословений Божиих и ходатай, испрашивающий нам Божия благодеяния: изображается несущим на груди своей на одежде белые розы, как бы награждающим по повелению Божию за молитвы, труды и нравственное поведение людей и предвозвещающим блаженство и нескончаемый мир в Царствии Небесном». Белые розы выступают символом благословения Божьего.

Селафиил 

Архангел Селафиил (Салафиил;  — «молитва к Богу»). Упоминается только в апокрифической Третьей книге Ездры (3 Ездр. 5:16).

«И вот Господь даровал нам целый лик ангелов молитвенных, с их вождем Салафиилом, чтобы они чистым дыханием уст своих согревали наши хладные сердца к молитве, чтобы вразумляли нас, когда и как молиться, чтобы возносили самые приношения наши к престолу благодати. Когда увидите, братие, на иконе Архангела, стоящего в молитвенном положении, с очами, потупленными долу, с руками, приложенными с благоговением к персям (к груди), то знайте, что это Салафиил»

В «Руководстве к писанию икон» о нём говорится: «Святый Архангел Салафиил, молитвенник, всегда молящийся Богу о людях и возбуждающий людей к молитве. Он изображается с лицом и очами, склоненными (опущенными) вниз, и руками, прижатыми (сложенными) крестом на груди, как умиленно молящийся».

Иегудиил 

Архангел Иегудиил (хвала Божия). Это имя известно только из «откровения» Амадея Португальского, в канонических текстах его имя не упоминается.

Имя архангела Иегудиила в переводе на русский язык означает «Славитель Божий» или «Хвала Божия». Руководствуясь этими переводами подобные эпитеты иконописцы помещали на его изображения. Так, в надписи на фреске Благовещенского собора говорится: «имать служение утверждати человеки труждающиеся в чесом либо, славы ради Божия, исходатайствовати им воздаяние».

Как поясняется в «Руководстве к писанию икон», Иегудиил «изображается держащим в правой руке золотой венец, как награду от Бога за полезные и благочестивые труды святым людям, а в левой руке бич из трех черных веревок с тремя концами, как наказание грешным за леность к благочестивым трудам».

Иннокентий Херсонский пишет о нём: «Всякий из нас, от мала до велика, обязан жить и трудится для славы Божией. Чем больше подвиг, тем выше и светлее награда. В деснице Архангела не просто венец: это награда для всякого христианина, трудящегося во славу Божию».

Уриил 

Архангел Уриил ( — «свет Божий, или Бог свет есть»). Упоминается в апокрифической Третьей книге Ездры (3 Ездр. 4:1; 5:20).

Согласно апокрифу — Третьей книге Ездры, архангел Уриил был поставлен Богом охранять Рай после грехопадения и изгнания Адама. По мнению православных богословов, Уриил, будучи сиянием огня божественного, является просветителем потемненных, неверующих и невеж, а само имя архангела, соответствуя его особому служению, означает «Огонь Божий» или «Свет Божий».

По иконописному канону Уриил «изображается держащим в правой руке против груди обнаженный меч, а в левой огненный пламень».

Иннокентий Херсонский в своём сочинении об архангелах пишет об Урииле следующее: «Как Ангел света, он просвещает умы людей откровением истин, для них полезных; как Ангел огня Божественного, он воспламеняет сердца любовью к Богу и истребляет в них нечистые привязанности земные».

Иеремиил 

Архангел Иеремиил (высота Божия). Упоминается только в Третьей книге Ездры (3 Ездр. 4:36.).

Библейская энциклопедия архимандрита Никифора сообщает о нём следующее:

В 3-ей книге Ездры (4:36) упоминается ещё Архангел Иеремиил (высота Божия). Он присутствовал при первой беседе Архангела Уриила со священником Ездрой и отвечал последнему на вопрос о знамениях, предшествующих концу грешного мира, и о начале вечного царства праведников.

Исходя из значения имени (Иеремиил — «Высота Божия») богословы считают, что он посылается от Бога к человеку, чтобы содействовать возвышению и возвращению человека к Богу. Изображается он, держащим в правой руке весы.

См. также 
 Малаика — ангелы в нехристианских авраамических религиях.
 Мукаррабун — ангелы высшей категории в исламе.
 Ангельская иерархия

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 

Классы ангелов